Львівський погром — назва єврейських погромів в місті Львові які траплялись в XVI-XVIII, а також в XX ст.:
 Львівський погром (1601)
 Львівський погром (1664)
 Львівський погром (1914)
 Львівський погром (1918)
 Львівський погром (1941)

Єврейські погроми у Львові